20th Century Masters - The Millennium Collection: The Best of Mötley Crüe é um álbum dos melhores êxitos  da banda norte-americana de heavy metal, Mötley Crüe. Foi lançado em 7 de outubro de 2003, pela gravadora Hip-O e possui 12 faixas.

Faixas 
"Piece of Your Action"
"Shout at the Devil"
"Too Young to Fall in Love"
"Home Sweet Home"
"Girls, Girls, Girls"
"All in the Name of…"
"Kickstart my Heart"
"Rock 'N' Roll Junkie"
"Anarchy in the U.K."
"Hooligan's Holiday"
"Generation Swine"
"Hell on High Heels"

Álbuns de Mötley Crüe
Álbuns de grandes êxitos de 2003